Каххор Гафурович Хасанов (15 июля 1927 — 31 января 2018) — политический и государственный деятель Таджикистана.

Биография 

Родился 15 июля 1927 года в Канибадаме в семье служащего, женат, 5 детей, 12 внуков и 12 правнуков.

С 15-летнего возраста работал сначала грузчиком, потом весовщиком и товароведом на хлопкоочистительном заводе.

Участник Парада физкультурников 1947 г.

С 1947 года на комсомольской, советской, партийной и государственной работе.
 1947—1950 — методист, завотделом и первый секретарь городского комитета ЛКСМ Канибадама
 1950—1951 — заместитель председателя Канибадамского райисполкома
 1951 — зав. орготделом Канибадамского горкома партии
 1951—1954 — первый секретарь Ленинабадского обкома комсомола
 1954—1957 — учёба в Высшей партийной школе ЦК КПСС в Москве
 1957—1960 — 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана
 1960−1965 — первый секретарь Ленинабадского горкома партии.
 1966—1985 — председатель Госкомитета Таджикской ССР по профтехобразованию
 1986—1988 — заведующий 10-м отделом Совета Министров Таджикской ССР.
С 1999 года возглавлял Совет ветеранов города Канибадама.

С 1988 г. персональный пенсионер. После выхода на пенсию жил в Канибадаме.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы народов, медалями: «За доблестный труд в период ВОВ 1941—1945 г.г.» и «Ветеран труда».

Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва, Верховного Совета Таджикской ССР 5-11-го созывов.

Умер 31 января 2018 года после непродолжительной болезни.

Примечания

Источники 
 https://centrasia.org/newsA.php?st=1517468400
 https://web.archive.org/web/20180203064358/http://sugdnews.tj/2018/02/02/skonchalsja-veteran-osnovopolozhnik-sistemy-proftehobrazovanija-kahhor-hasanov/
 http://www.konibodom.tj/site/page?ref=182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари Ленинабадского горкома КП Таджикистана
Первые секретари ЦК ЛКСМ Таджикистана
Члены районных исполкомов Таджикской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 11-го созыва